Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu był siódmą edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 17 września do 2 października 1988 roku.

Liczbę reprezentacji startujących w turnieju ponownie zwiększono do 12. Reprezentacje podzielono na dwie sześciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, po których rozegrano wielki finał i mecz o 3. miejsce. Zespoły, które zajęły miejsca 3-4 w swoich grupach walczyły o miejsca 5-8. Drużyny z dwóch ostatnich miejsc w grupach zagrały o miejsca 9-12.

Drugi złoty medal igrzysk olimpijskich z rzędu zdobyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która pokonała w finale reprezentację ZSRR 3:1, a w całym turnieju nie doznała porażki (wygrała wszystkie 7 spotkań).

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali: organizator, mistrz olimpijski, mistrz świata, triumfator Pucharu Świata, zwycięzcy mistrzostw kontynentalnych oraz turniejów kwalifikacyjnych.

Hale sportowe 
 Jamsil Students' Gymnasium (Seul)
 Hanyang University Gymnasium (Seul)
 Saemaul Sports Hall (Seul)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-4

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o miejsca 9-12

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988